Dinòmenes de Gela noble grec de Sicília
 Dinòmenes de Siracusa, guàrdia personal de Jerònim de Siracusa
 Dinòmenes, escultor grec